Ana de Oldemburgo (en alemán, Anna von Oldenburg; Oldemburgo, 14 de noviembre de 1501-Emden, 24 de septiembre de 1575) fue una princesa de Oldemburgo por nacimiento, y por matrimonio condesa consorte de Frisia Oriental como esposa del conde Enno II. Fue la regente de Frisia Oriental entre 1542-1561 como la tutora de sus hijos menores, Juan II y Edzard II. Su reinado duró hasta 1561 y fue apoyado generalmente por los Estados.

Primeros años 

Ana nació en Oldemburgo como la única hija del conde Juan ΧΙV de Oldemburgo-Delmenhorst (1483-1526) y de la princesa Ana de Anhalt-Zerbst (1460-1531). Tuvo cuatro hermanos supervivientes: Juan VI, Jorge, Cristóbal y Antonio I.

Se casó con el conde Enno II de Frisia Oriental en 1530.

Regencia 

En 1540 falleció Enno II de Frisia Oriental, y fue sucedido por su hijo menor de edad, Edzard II. Ana fue nombrada regente del gobierno de regencia en 1542. Su consejero jefe fue su hermano, el conde Cristóbal de Oldemburgo. 

La característica principal de su política hacia la Reforma protestante fue un esfuerzo para equilibrar las diferentes confesiones permitiéndoles coexistir. Ella se adhirió a la fe, pero vio que entre la nobleza frisona oriental el luteranismo y el zwinglianismo estaban aproximadamente igualmente distribuidos. Si hizo evidente que la selección de uno de ellos como religión del estado en Frisia Oriental, no se sería efectivo. A los católicos y espiritualistas también se les permitió practicar su fe en Frisia Oriental. Solo por presión del emperador, el bautismo fue prohibido en 1549.

Fundó la fuerza policial en Frisia Oriental (1545), y reformó el sistema legal. Además de sus tareas administrativas, a la Cancillería se le asignaron tareas judiciales. Se incorporaron a la Cancillería consejeros y juristas para llevar a cabo estas tareas. La Cancillería era mayormente una corte de apelación, pero también podía actuar como un tribunal de primera instancia en casos que involucraran a la nobleza.

Durante el reinado de Ana, el conflicto armado con el Harlingerland estalló una vez más, cuando el conde Juan II "el Loco" de Harlingerland se apoderó de una franja de tierra en el Accumer Deep. Ana llevó el caso al Reichskammergericht y al Círculo de Baja Renania-Westfalia. El Círculo arrestó a Juan, quien había hecho muchos enemigos, y este murió en cautividad en 1562.

En 1558, abolió la ley por el cual el primer nacido heredaría como único gobernante el condado; en su lugar, el poder sería compartido entre los tres hijos: Edzard, Cristóbal y Juan. Esto tenía la intención de impedir el dominio sueco en vista de la boda entre su hijo Edzard con la princesa Catalina Vasa de Suecia (1559). Esto también implicaba una continuación del equilibrio religioso, siendo Juan calvinista y Edzard luterano, y sin que ninguno de ellos pudiera establecer su fue como la única región permitida en el condado.

Su regencia terminó en 1561.

Vida posterior 

La relación entre Edzard y Juan no era demasiado buena para empezar, y empeoró con la muerte de Cristóbal en 1566. La lucha de poder entre los hermanos a menudo bloqueó el ejercicio de su poder compartido; esto fortaleció enormemente a la nobleza y a los ciudadanos de Emden.

Menso Alting solo había sido predicador en Emden por un corto tiempo, cuando la condesa Ana murió ahí el 24 de septiembre de 1575. Él ofició su primer sermón fúnebre importante cuando ella fue enterrada en la cripta familiar en la Gran Iglesia de Emden, la iglesia reformada, localmente conocida como  ("Madre Iglesia").

Tras la muerte de Juan en 1591 Edzard II se convirtió en el único gobernante del Condado de Frisia Oriental, pero su autoridad había sido severamente socavada por el conflicto en curso. La debilidad de la casa del conde fue uno de los factores que llevaron a la llamada "Revolución de Emden".

Hijos 
De su matrimonio con el conde Enno II, tuvo seis hijos:
 Isabel (10 de enero de 1531-6 de septiembre de 1555), desposó en 1553 al conde Juan V de Holstein-Pinneberg (1531-60).
 Edzard (24 de junio de 1532-1 de septiembre de 1599), sucedió a su padre como conde de Frisia Oriental.
Ana (3 de enero de 1534-20 de mayo de 1552).
 Eduviges (29 de junio de 1535-4 de noviembre de 1616), desposó el 8 de octubre de 1562 al duque Otón II de Brunswick-Harburg (1528-1603).
 Cristóbal (8 de octubre de 1536-Komárom, 29 de septiembre de 1566).
 Juan (29 de septiembre de 1538-29 de septiembre de 1591).

Ancestros

Referencias 

 Heiko Ebbel Janssen: Gräfin Anna von Ostfriesland - eine hochadelige Frau der späten Reformationszeit (1540/42-1575). Ein Beitrag zu den Anfängen der reformierten Konfessionalisierung im Reich, Münster, 1998, 285 pages, 
 Henning P. Jürgens: Die vormundschaftliche Regentschaft der Gräfin Anna und die Berufung Johannes a Lascos zum ostfriesischen Superintendenten, in: Emder Jahrbuch, vol. 79, 1999, pp. 42–65
 

Consortes de la casa de Oldemburgo
Nobles alemanas del siglo XVI
Regentes de Alemania
Condes de Frisia Oriental
Casa de Cirksena